La Selle bezeichnet verschiedene geographische Objekte: 
 La Selle (Insel), Insel im Géologie-Archipel, Antarktika
 Pic la Selle, höchster Berg Haitis
 La Selle-Craonnaise, Gemeinde im französischen Département Mayenne
 La Selle-en-Coglès, Gemeinde im französischen Département Ille-et-Vilaine
 La Selle-en-Hermoy, Gemeinde im französischen Département Loiret
 La Selle-en-Luitré, Gemeinde im französischen Département Ille-et-Vilaine
 La Selle-Guerchaise, Gemeinde im französischen Département Ille-et-Vilaine
 La Selle-la-Forge, Gemeinde im französischen Département Orne
 La Selle-sur-le-Bied, Gemeinde im französischen Département Loiret

Siehe auch:
 Selle
 Selles
 La Celle